

Германия 
 Кобург (город) () — город на реке Итц в центральной части Германии.
 Кобург (район) () — район в Германии, административно входит в состав округа Верхняя Франкония, земли Бавария.
 Саксен-Кобург () — герцогство в Германии, управлялось Эрнестинской линией династии Веттинов, ныне является частью Баварии.
 Саксен-Кобург-Гота () — государство, существовавшее с 1826 по 1918 год на территории Германии.

Австралия 
 Кобург (Виктория) () — пригород второго по величине города Австралии, Мельбурна.

Австрия 
 Кобург (дворец) () — дворцово-парковый ансамбль в Вене.

Канада 
 Кобург (Онтарио) () — город в провинции Онтарио.
 Кобург (Нунавут) () — необитаемый остров в проливе Леди Энн, административно входит в состав района Кикиктаалук территории Онтарио.

США 
 Кобург (Айова) () — город в штате Айова.
 Кобург (Кентукки) () — невключённая территория в штате Кентукки.
 Кобург (Орегон) () — город в штате Орегон.
 Кобург Хиллз () — часть западного предгорья Каскадных гор в штате Орегон.

Россия 
 Кобург (остров) — необитаемый остров архипелага Земля Франца-Иосифа. Административно относится к Приморскому району Архангельской области России.

